Кубок Европы ФИБА среди женщин () — ежегодный европейский клубный женский баскетбольный турнир. Впервые был сыгран в 2002 году, под эгидой ФИБА-Европа, взамен ушедшего Кубка Ронкетти. Турнир считается вторым по силе европейским турниром, после Евролиги. В период с 2002/03 по 2004/05 финальная стадия разыгрывалась по модели Евролиги — Финал Четырёх, но уже с сезона 2005/06 возвращается к классической формуле Кубка Ронкетти, то есть финалисты играют две игры — дома и на выезде.

Регламент 
Турнир включает в себя групповой турнир, где участники играют в два круга с разъездами по одной игре дома и на выезде. Затем лучшие команды по системе плей-офф определяют обладателя кубка, начиная с 1/16 финала. Игры состоят из двух матчей, по одной игре на своем поле и на поле соперника. Команды, занявшие более высокие места в турнирной таблице группового этапа, имеют преимущество своего поля, и проводят первые матчи на выезде.

Победители

См. также 
 Евролига ФИБА (среди женщин)
 Кубок Ронкетти
 Суперкубок Европы ФИБА (женщины)

Ссылки 
 История Кубка Европы среди женщин 

Кубок Европы ФИБА женщины